Il National Invitation Tournament 1980 fu la 43ª edizione del torneo. Venne vinto dalla University of Virginia; il miglior giocatore fu Ralph Sampson.

Squadre

Risultati

Prima fase

Fase finale

Squadra vincitrice  

Allenatore: Terry Holland

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1980
1980